Силяохэ (; «Западная река Ляо») — река в Китае, протекающая на востоке провинции Внутренняя Монголия. Силяохэ имеет протяжённость около 829 км, и объём бассейна порядка 147 000 км².

Силяохэ образуется путём слияния двух других рек: Шара-Мурэн () и Лаохахэ (). Шара-Мурэн истекает из гор Большой Хинган () на юго-востоке Внутренней Монголии. Исток Ляохахэ расположен в окрестностях Пиньяна в провинции Хэбэй.

Левый приток Силяохэ — река Синькайхэ (). В бассейне реки находятся поселения, относящиеся к культуре неолита.

Из слияния рек Силяохэ и Дунляохэ («Восточная река Ляо») возникает река Ляохэ, впадающая в Бохайский залив.

Литература

Ссылки 
 Xiliao He (кит.)
  (кит./англ.)

Примечания 

Притоки Ляохэ
Реки Ляонина